Бланшар, Пьер:
 Бланшар, Пьер (1772—1856) — французский писатель.
 Бланшар, Пьер (1892—1963) — французский актёр.